Ernst Hartung, militare austriaco
Hans Hartung, pittore tedesco naturalizzato francese
Max Hartung, schermidore tedesco
Thomas Hartung, farmacologo tedesco
Thorleif Hartung, calciatore norvegese

Altri progetti